Raúl Julio Toro (Copiapó, 2 de fevereiro de 1911 - Santiago, 30 de outubro de 1982) foi um futebolista chileno que jogou como atacante, sendo o melhor jogador chileno nos anos 30.

Carreira internacional  
Toro foi um atacante de sucesso da Seleção chilena sênior com 12 gols em 13 partidas, incluindo presenças em duas  Campeonato Sul-americano (Copa América), e foi o artilheiro do Campeonato Sul-americano de 1937. Na época de sua aposentadoria como internacional em 1941, ele foi o artilheiro do Chile antes de Guillermo Subiabre (que marcou 10 vezes em 1930).

Ligações externas 
 Copa América 2011 - página oficial

Nascidos em 1911
Mortos em 1982
Naturais de Copiapó
Toro
Futebolistas do Club de Deportes Santiago Morning